Menkar est le nom traditionnel parfois donné à plusieurs étoiles :
 α Ceti ;
 λ Ceti.
En règle générale, c'est à α Ceti que se réfère ce nom traditionnel.

Voir aussi 
 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire
Constellation de la Baleine